Balș se poate referi la:

Localități

 Balș, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Iași, Moldova, România
 Balș, comună în județul Iași, Moldova, România
 Balș, oraș în județul Olt, Oltenia, România

Nume de persoane 
 Familia Balș, familie boierească română, din Moldova
 Vasile baron de Balș (1756-1832), cărturar și om politic român din Bucovina
 Gheorghe Balș (1868-1934), inginer și istoric de artă român